Рейс 9633 может иметь следующие значения:

 Рейс 9633 Як-Сервис
 Рейс 9633 Русь